Филипп де Кревкёр, сеньор д’Экёрд (де Корд) (;  — ) — маршал Франции.

Сначала служил у Карла Смелого и командовал бургундцами в битве при Монлери (1465) и взятии Льежа (1468).

После смерти Карла перешёл на сторону Людовика XI и во главе французских войск участвовал в битве при Гинегате (1479 год), а в следующем году занял Люксембург и подписал Аррасский договор, по которому Бургундия была присоединена к Франции.

В 1492 году назначен маршалом и наместником Пикардии. Там он продолжал успешно вести воину и взял Сент-Омер и Теруан.

Биография

Происхождениеe 
Жак (ум. 10 сентября 1439 г.), сеньор Кревекёр-ле-Гран и Туа, судебный пристав кастеляна Касселя в 1432 г., вместе с канцлером Никола Роленом стоял за Аррасским договором 1435 г. , кастелян Ла Мотта -о-Буа де Ньепп с 1433 по 1438 год, главный советник герцогини Изабель Португальской с Жаном Шевро во время переговоров в Гравелине в июле 1439 года, капитан Компьена, губернатор Клермона-ан-Бовези, рыцарь Золотой Руна; Жак впервые женился на дочери сеньора Тьенна Жана де ла Виввиль и Маргариты де ла Ваккери леди Тьенн и Калонн Бонн де ла Виввиль : в браке с которой родились:
 Антуан де Кревкер, сеньор Кревекёр, Тьен, Туа, судебный пристав Амьена, советник и камергер герцога Бургундского, рыцарь ордена Золотого руна, а позже рыцарь ордена Святого Михаила, советник и камергер короля Франции Людовика XI, губернатор и сенешаль Артуа, губернатор Арраса 12 мая 1484 г. и главный волчатник Франции. Женат первым браком на Жанне де Берньель и вторым браком на Маргарите де ла Тремойль, леди Дур и Ингутсен.

При Карле Смелом 
Филипп де Кревкер сначала поступил на службу к герцогу Бургундскому Карлу Смелому, он был упомянут как молодой компаньон в 1444 годуи был одним из старых друзей Смелого, как Ги де Бримё, Карл де Тернан, Филипп де Ваврен, Оливье де Ламарш, Гийом де Монблеру, Филипп де Шасса и Гийом Биш. В 1463 году он был губернатором Труа, а также судебным приставом Амьена. В 1465 году в рамках войны общественного блага отличился в битве при Монлери под командованием графа Клермона Жана II.

Он выступил против жителей Льежа в 1467 году во главе вольных стрелков герцога Бургундского, в следующем году получил Орден Золотого руна и был во власти Артуа и Пикардии.

Он защищает Абвиль от королевских войск. В 1472 году в Пикардии он взял Нель, но не смог захватить обороняемый Жанной Ашетт Бове. Он продолжал участвовать во всех кампаниях против Людовика XI до 1477 года.

При Людовике XI 
После смерти Карла Смелого он поступил на службу к Людовику XI в 1477 году, который сохранил его в правительстве Пикардии и даёт ему орден Святого Михаила.

Он возвращает Артуа под повиновение короля и захватывает Аррас, но проигрывает битву при Гинегате в 1479 году.

Весной 1480 года Людовик XI собрал в Пикардии 10 тыс. наёмников и 2,5 тыс. инженеров, которым суждено было заменить ополчение вольных стрелков и содержаться на постоянной основе.Эти французские отряды копировали швейцарские отряды, состоявшие из алебардистов и пикинёров/

17 августа 1482 г. был назначен губернатором и генерал-лейтенантом Пикардии. Он также был губернатором и капитаном Ла-Рошели в 1480 году и был утвержден в этих обязанностях Карлом VIII в 1483 году.

При Карле VIII 
После смерти Людовика XI 30 августа 1483 года новый король Карл VIII назначил его маршалом Франции 2 сентября.

Во время Безумной войны он успешно противостоял атакам имперцев. Он победил Равенштейна в 1486 году и взял в плен при Бетюне в 1487 году герцога Гельдернского Карла и графа Нассау Энгельберта II. Были захвачены Сент-Омер и Теруан.

В 1492 году он заключил Этапльский договор с королем Англии Генрихом VII.

Во время экспедиции Карла VIII в Италию в 1494 г. Кревкёр получил командование авангардом, но погиб в самом начале при Арбреле близ Лиона 22 апреля 1494 г.. Его смерть в Л’Арбреле изображена на одном из витражей церкви в компании Жиля де Ланса (чья семья связанная с Монморанси, в неё входит, в частности великий магистр арбалетчиков и сеньор д’Аннекена Бодуэн де Ланс)..

Одним из наследников стал его племянник и епископ Безье Антуан Дю Буа.

В кинематографе 
 «Квентин Дорвард» (телесериал, 1971; Франция-ФРГ), режиссёр ; в роли Филиппа — Жорж Маршаль.
 «Приключения Квентина Дорварда, стрелка королевской гвардии» (1988; СССР), режиссёр Сергей Тарасов; в роли Филиппа — Борис Химичев.

Примечания

Ссылки 
 

Маршалы Франции
Персоналии:Бургундия